Браски () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Браски, Джаннина (род. 1953) — американская поэтесса, драматург, прозаик, эссеист.
 Браски, Николетта (род. 1960) — итальянская актриса и продюсер.